Línia 2 del metro de Barcelona
 llengua apresa posteriorment a la L1 o materna 
 nom alternatiu del sistema operatiu EUMEL